

Cinema
Il tesoro di Vera Cruz (The Big Steal) – film statunitense del 1949 diretto da Don Siegel
Cuccata per il week-end (The Big Steal) – film statunitense del 1990 diretto da Nadia Tass

Televisione
The Big Steal – episodio della sesta stagione della serie televisiva statunitense Dragnet trasmesso il 17 gennaio 1957